Партски се може односити на:
 Парти, изумрли ирански народ
 Партски језик, изумрли ирански језик

Види још 
 Партијски, вишезначна одредница